Das WTA Nanchang ist ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour, das seit 2016 in der chinesischen Stadt Nanchang unter dem Namen Jiangxi Open ausgetragen wird. 

2014 und 2015 wurde an gleicher Stelle ein WTA-Challenger-Turnier ausgetragen.

Endspiele

Einzel

Doppel

Siehe auch 
 WTA Challenger Nanchang

Weblinks 
 2016 WTA Calendar (Stand: 17. November 2015)

Einzelnachweise 

Nanchang
 

en:Jiangxi International Women's Tennis Open